|-
| 176201 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176202 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176203 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176204 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176205 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176206 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176207 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176208 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176209 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176210 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176211 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176212 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176213 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176214 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176215 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176216 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176217 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176218 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176219 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176220 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176221 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176222 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176223 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176224 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176225 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176226 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176227 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176228 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176229 - ||  || 26 august 2001 ||  || 
|-
| 176230 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176231 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176232 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176233 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176234 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176235 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176236 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176237 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176238 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176239 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176240 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176241 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176242 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176243 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176244 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176245 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176246 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176247 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176248 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176249 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176250 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176251 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176252 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176253 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176254 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176255 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176256 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176257 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176258 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176259 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176260 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176261 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176262 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176263 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176264 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176265 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176266 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176267 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176268 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176269 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176270 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176271 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176272 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176273 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176274 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176275 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176276 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176277 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176278 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176279 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176280 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176281 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176282 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176283 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176284 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176285 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176286 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176287 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176288 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176289 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176290 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176291 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176292 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176293 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176294 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176295 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176296 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176297 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176298 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176299 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176300 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-